Drosia (griechisch Δροσιά) ist der Name mehrerer Orte in Griechenland

 Drosia, Kleinstadt und Gemeindebezirk der Gemeine Dionysos, Region Attika
 Drosia (Arriana), Ortsgemeinschaft und Dorf der Gemeine Arriana, Region Ostmafedonien und Thrakien
 Drosia (Edessa), Dorf in der Gemeine Edessa, Region Zentralkmakedonien
 Drosia (Kendrika Tzoumerka), Dorf in der Gemeine Kendrika Tzoumerka, Region Epirus
 Drosia (Igoumentisa), Dorf in der Gemeine Igoumentisa, Region Epirus
 Drosia (Stylida), Dorf in der Gemeine Stylida, Region Mittelgriechenland
 Drosia (Dirfys-Messapia), Dorf in der Gemeine Dirfys-Messapia auf Euböa, Region Mittelgriechenland
 Drosia (Kymi-Aliveri), Dorf in der Gemeine Kymi-Aliveri auf Euböa, Region Mittelgriechenland
 Drosia (Chalkida), Kleinstadt und Stadtbezirk in der Gemeine Chalkida, Region Mittelgriechenland
 Drosia (Zakynthos), Dorf der Gemeine Insel und Gemeinde Zakynthos, Region Ionische Inseln
 Drosia (Erymanthos), Ortsgemeinschaft und Dorf der Gemeine Erymanthos, Region Westgriechenland
 Drosia (Messini), Ortsgemeinschaft und Dorf der Gemeine Messini, Region Peloponnes
 Drosia (Samos), Dorf in der Gemeine Anatoliki Samos auf der Insel Samos, Region Südliche Ägäis
 Drosia (Kreta), Dorf in der Gemeinde Mylopotamos auf der Insel Kreta